Tätsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tätsjön (Locknevi socken, Småland, 639768-152228), sjö i Vimmerby kommun och Västerviks kommun,  (37,8 ha)
Tätsjön (Locknevi socken, Småland, 639888-152172), sjö i Vimmerby kommun och Västerviks kommun,  (32,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn